Catholic Encyclopedia — американська англомовна енциклопедія 1913 року.
 Enciclopedia Cattolica — ватиканська італомовна енциклопедія 1948—1954 рр.
 New Catholic Encyclopedia — англомовна католицька енциклопедія 1967 року.
 Католическая энциклопедия — російськомовна католицька енциклопедія 2002—2013 рр.